Julius Strube ist der Name folgender Personen:

* Julius Melchior Strube (1725–1777), deutscher Publizist, Jurist und Beamter
 Julius Wilhelm von Strube (1774–1834), deutscher Kommandeur